Vrestovia är ett släkte av steklar som beskrevs av Boucek 1961. Vrestovia ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Vrestovia